«Аль-Фатиха» означает:
 Сура Аль-Фатиха — первая сура Корана.
 Фонд Аль-Фатиха — международная мусульманская ЛГБТ-организация.